|-
|(95501)||2002 EK41|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,045|| align=right|7,30|| align=right|5,395||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95502)||2002 EA43|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,028|| align=right|3,37|| align=right|4,667||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95503)||2002 EE43|| align=right|14,5|| align=right|3,207|| align=right|0,154|| align=right|4,70|| align=right|5,742||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95504)||2002 EC45|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,048|| align=right|4,63|| align=right|4,450||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95505)||2002 EM45|| align=right|15,5|| align=right|3,163|| align=right|0,054|| align=right|9,01|| align=right|5,625||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95506)||2002 EH48|| align=right|16,0|| align=right|2,968|| align=right|0,019|| align=right|2,34|| align=right|5,111||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95507)||2002 EO48|| align=right|14,8|| align=right|3,144|| align=right|0,191|| align=right|5,01|| align=right|5,575||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95508)||2002 EU49|| align=right|15,5|| align=right|2,871|| align=right|0,054|| align=right|0,58|| align=right|4,864||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95509)||2002 ER50|| align=right|15,3|| align=right|2,974|| align=right|0,070|| align=right|1,53|| align=right|5,127||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95510)||2002 EL51|| align=right|16,0|| align=right|2,725|| align=right|0,087|| align=right|2,39|| align=right|4,499||MBA||12. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95511)||2002 EB52|| align=right|15,7|| align=right|2,804|| align=right|0,071|| align=right|6,79|| align=right|4,695||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95512)||2002 EH52|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,093|| align=right|21,78|| align=right|4,420||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95513)||2002 ER52|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,069|| align=right|5,62|| align=right|4,558||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95514)||2002 EZ54|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|12,86|| align=right|4,434||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95515)||2002 EW56|| align=right|15,6|| align=right|2,863|| align=right|0,090|| align=right|1,11|| align=right|4,844||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95516)||2002 EA57|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,074|| align=right|5,38|| align=right|4,526||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95517)||2002 EO60|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,058|| align=right|2,30|| align=right|4,661||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95518)||2002 EF61|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,144|| align=right|19,33|| align=right|5,737||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95519)||2002 EB63|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,073|| align=right|11,14|| align=right|4,389||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95520)||2002 ED67|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,067|| align=right|5,49|| align=right|4,682||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95521)||2002 ER68|| align=right|15,4|| align=right|2,838|| align=right|0,086|| align=right|1,19|| align=right|4,781||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95522)||2002 EQ69|| align=right|16,2|| align=right|2,755|| align=right|0,066|| align=right|1,80|| align=right|4,572||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95523)||2002 EK70|| align=right|15,3|| align=right|3,120|| align=right|0,097|| align=right|3,60|| align=right|5,511||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95524)||2002 EN70|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,032|| align=right|5,86|| align=right|4,547||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95525)||2002 EZ70|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,028|| align=right|9,09|| align=right|4,528||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95526)||2002 EA72|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,145|| align=right|4,76|| align=right|5,557||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95527)||2002 EN73|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,066|| align=right|1,14|| align=right|5,179||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95528)||2002 EX73|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,080|| align=right|9,51|| align=right|4,284||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95529)||2002 EZ73|| align=right|15,2|| align=right|3,037|| align=right|0,086|| align=right|1,97|| align=right|5,291||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95530)||2002 EF75|| align=right|14,4|| align=right|3,423|| align=right|0,083|| align=right|2,55|| align=right|6,331||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95531)||2002 EN75|| align=right|16,6|| align=right|2,293|| align=right|0,204|| align=right|7,19|| align=right|3,471||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95532)||2002 EA76|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,085|| align=right|8,09|| align=right|5,648||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95533)||2002 EB76|| align=right|16,1|| align=right|2,741|| align=right|0,127|| align=right|2,84|| align=right|4,538||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95534)||2002 EL78|| align=right|14,2|| align=right|2,783|| align=right|0,193|| align=right|13,46|| align=right|4,642||MBA||11. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95535)||2002 EK82|| align=right|15,2|| align=right|3,108|| align=right|0,026|| align=right|8,81|| align=right|5,479||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95536)||2002 EB83|| align=right|15,9|| align=right|2,750|| align=right|0,135|| align=right|1,20|| align=right|4,561||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95537)||2002 EV83|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,009|| align=right|16,14|| align=right|5,512||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95538)||2002 EC84|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,132|| align=right|5,46|| align=right|5,496||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95539)||2002 EH84|| align=right|16,2|| align=right|2,594|| align=right|0,104|| align=right|7,64|| align=right|4,176||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95540)||2002 EC86|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,040|| align=right|1,91|| align=right|5,150||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95541)||2002 EK86|| align=right|15,3|| align=right|3,022|| align=right|0,124|| align=right|2,24|| align=right|5,254||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95542)||2002 EU86|| align=right|13,6|| align=right|3,183|| align=right|0,057|| align=right|21,81|| align=right|5,677||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95543)||2002 ED87|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,127|| align=right|17,40|| align=right|5,349||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95544)||2002 EG87|| align=right|16,2|| align=right|2,645|| align=right|0,099|| align=right|2,89|| align=right|4,302||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95545)||2002 EA88|| align=right|14,9|| align=right|2,892|| align=right|0,060|| align=right|3,20|| align=right|4,917||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95546)||2002 EE88|| align=right|14,9|| align=right|2,856|| align=right|0,054|| align=right|3,06|| align=right|4,825||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95547)||2002 EK88|| align=right|15,1|| align=right|2,700|| align=right|0,074|| align=right|4,84|| align=right|4,435||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95548)||2002 EX88|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,050|| align=right|2,16|| align=right|4,293||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95549)||2002 EK89|| align=right|14,7|| align=right|3,135|| align=right|0,134|| align=right|5,11|| align=right|5,551||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95550)||2002 ET89|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,101|| align=right|17,44|| align=right|5,793||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95551)||2002 EB93|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,109|| align=right|2,16|| align=right|5,301||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95552)||2002 EU93|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,078|| align=right|6,09|| align=right|4,514||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95553)||2002 EU94|| align=right|15,9|| align=right|2,756|| align=right|0,077|| align=right|5,25|| align=right|4,574||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95554)||2002 EZ94|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,106|| align=right|7,33|| align=right|5,243||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95555)||2002 EZ96|| align=right|14,5|| align=right|3,003|| align=right|0,067|| align=right|7,85|| align=right|5,204||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95556)||2002 EA97|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,045|| align=right|9,53|| align=right|5,240||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95557)||2002 EB97|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,019|| align=right|8,10|| align=right|4,538||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95558)||2002 EF97|| align=right|13,9|| align=right|3,123|| align=right|0,162|| align=right|27,22|| align=right|5,519||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95559)||2002 EK98|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,031|| align=right|7,25|| align=right|4,530||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95560)||2002 EX98|| align=right|13,6|| align=right|2,652|| align=right|0,117|| align=right|22,48|| align=right|4,317||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95561)||2002 EV100|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,015|| align=right|10,02|| align=right|5,141||MBA||5. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95562)||2002 ES101|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,215|| align=right|10,45|| align=right|4,401||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95563)||2002 EU101|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,165|| align=right|15,24|| align=right|5,720||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95564)||2002 EL102|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,075|| align=right|10,03|| align=right|4,560||MBA||6. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(95565)||2002 EL106|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,102|| align=right|9,69|| align=right|5,370||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95566)||2002 EC108|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,034|| align=right|9,53|| align=right|5,439||MBA||9. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95567)||2002 EN108|| align=right|15,4|| align=right|3,179|| align=right|0,116|| align=right|2,36|| align=right|5,667||MBA||9. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95568)||2002 EZ108|| align=right|16,1|| align=right|3,119|| align=right|0,047|| align=right|1,66|| align=right|5,507||MBA||9. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95569)||2002 EC114|| align=right|12,8|| align=right|5,306|| align=right|0,053|| align=right|2,17|| align=right|12,22||JUT||10. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95570)||2002 ED115|| align=right|15,4|| align=right|3,142|| align=right|0,068|| align=right|10,26|| align=right|5,568||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95571)||2002 EC125|| align=right|15,1|| align=right|3,122|| align=right|0,068|| align=right|11,02|| align=right|5,514||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95572)||2002 EJ130|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,177|| align=right|16,11|| align=right|5,488||MBA||12. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95573)||2002 EW130|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,094|| align=right|1,98|| align=right|4,296||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95574)||2002 EQ139|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,101|| align=right|3,80|| align=right|4,378||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95575)||2002 ER140|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,086|| align=right|2,37|| align=right|5,178||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95576)||2002 EQ142|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,101|| align=right|3,10|| align=right|5,065||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95577)||2002 EJ146|| align=right|14,1|| align=right|2,645|| align=right|0,171|| align=right|13,47|| align=right|4,302||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95578)||2002 EX146|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,189|| align=right|5,05|| align=right|3,681||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95579)||2002 EB148|| align=right|15,6|| align=right|3,080|| align=right|0,057|| align=right|1,97|| align=right|5,404||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95580)||2002 EA153|| align=right|14,5|| align=right|2,961|| align=right|0,053|| align=right|9,08|| align=right|5,094||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95581)||2002 EH153|| align=right|14,4|| align=right|3,175|| align=right|0,022|| align=right|10,26|| align=right|5,656||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95582)||2002 EJ153|| align=right|14,2|| align=right|3,137|| align=right|0,165|| align=right|15,68|| align=right|5,556||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95583)||2002 ES155|| align=right|16,3|| align=right|2,677|| align=right|0,049|| align=right|6,94|| align=right|4,380||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95584)||2002 FK2|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,039|| align=right|4,20|| align=right|4,680||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95585)||2002 FV3|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,045|| align=right|9,85|| align=right|5,175||MBA||20. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95586)||2002 FN8|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,156|| align=right|5,73|| align=right|5,450||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95587)||2002 FB9|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,081|| align=right|9,02|| align=right|4,616||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95588)||2002 FF9|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,135|| align=right|10,74|| align=right|5,141||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95589)||2002 FN9|| align=right|14,2|| align=right|3,186|| align=right|0,069|| align=right|9,32|| align=right|5,687||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95590)||2002 FQ9|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,123|| align=right|29,30|| align=right|4,148||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95591)||2002 FX9|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,109|| align=right|12,75|| align=right|4,141||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95592)||2002 FL10|| align=right|14,2|| align=right|3,025|| align=right|0,077|| align=right|15,75|| align=right|5,262||MBA||17. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|95593 Azusienis||2002 FU10|| align=right|14,2|| align=right|3,050|| align=right|0,106|| align=right|16,16|| align=right|5,326||MBA||16. marec 2002||Moletai||K. Cernis; J. Zdanavicius
|-
|(95594)||2002 FS13|| align=right|13,5|| align=right|3,091|| align=right|0,258|| align=right|15,91|| align=right|5,433||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95595)||2002 FE15|| align=right|13,7|| align=right|3,145|| align=right|0,261|| align=right|19,67|| align=right|5,577||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95596)||2002 FL16|| align=right|14,4|| align=right|3,244|| align=right|0,075|| align=right|21,60|| align=right|5,841||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95597)||2002 FB21|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,123|| align=right|17,31|| align=right|4,580||MBA||19. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95598)||2002 FK24|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,247|| align=right|25,81|| align=right|3,402||MBA||19. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95599)||2002 FZ26|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,078|| align=right|9,71|| align=right|5,371||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95600)||2002 FK27|| align=right|14,6|| align=right|3,000|| align=right|0,035|| align=right|10,17|| align=right|5,195||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95601)||2002 FJ28|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,054|| align=right|10,91|| align=right|5,149||MBA||20. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95602)||2002 FB29|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,171|| align=right|25,38|| align=right|5,654||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95603)||2002 FT29|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,062|| align=right|11,65|| align=right|5,531||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95604)||2002 FG30|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,071|| align=right|4,31|| align=right|5,059||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95605)||2002 FL30|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,036|| align=right|10,67|| align=right|5,439||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95606)||2002 FW30|| align=right|14,3|| align=right|2,932|| align=right|0,140|| align=right|15,38|| align=right|5,020||MBA||20. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95607)||2002 FZ31|| align=right|14,1|| align=right|2,944|| align=right|0,126|| align=right|17,14|| align=right|5,051||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95608)||2002 FL34|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|4,523||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95609)||2002 FN34|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,147|| align=right|11,41|| align=right|4,187||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95610)||2002 FQ34|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,101|| align=right|8,87|| align=right|4,642||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95611)||2002 FS34|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,091|| align=right|5,17|| align=right|4,979||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95612)||2002 FA35|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,029|| align=right|2,29|| align=right|5,452||MBA||20. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95613)||2002 FG37|| align=right|14,9|| align=right|2,752|| align=right|0,058|| align=right|6,93|| align=right|4,564||MBA||30. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95614)||2002 FQ37|| align=right|14,2|| align=right|2,935|| align=right|0,105|| align=right|11,15|| align=right|5,028||MBA||31. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95615)||2002 FY38|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,129|| align=right|15,69|| align=right|5,128||MBA||31. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95616)||2002 GJ7|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,226|| align=right|6,32|| align=right|4,130||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95617)||2002 GP7|| align=right|14,2|| align=right|2,754|| align=right|0,050|| align=right|12,91|| align=right|4,571||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95618)||2002 GW7|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,077|| align=right|23,43|| align=right|5,613||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95619)||2002 GZ7|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,063|| align=right|8,13|| align=right|5,453||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95620)||2002 GC9|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,068|| align=right|29,96|| align=right|4,492||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95621)||2002 GP14|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,067|| align=right|22,82|| align=right|4,296||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95622)||2002 GU18|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,040|| align=right|9,21|| align=right|5,358||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95623)||2002 GT23|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,190|| align=right|4,07|| align=right|4,114||MBA||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95624)||2002 GP24|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,194|| align=right|12,35|| align=right|4,166||MBA||13. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95625)||2002 GX32|| align=right|7,3|| align=right|53,7|| align=right|0,384|| align=right|13,92|| align=right|394||SDO||8. april 2002||Cerro Tololo||Marc W. Buie; A. B. Jordan; J. L. Elliot
|-
|(95626)||2002 GZ32|| align=right|6,8|| align=right|23,22|| align=right|0,223|| align=right|15,02|| align=right|112||CNT||13. april 2002||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(95627)||2002 GK34|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,082|| align=right|12,06|| align=right|4,371||MBA||1. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95628)||2002 GA35|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,227|| align=right|17,99|| align=right|5,513||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95629)||2002 GM35|| align=right|15,4|| align=right|2,991|| align=right|0,149|| align=right|12,18|| align=right|5,172||MBA||2. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95630)||2002 GY35|| align=right|15,6|| align=right|3,092|| align=right|0,097|| align=right|1,66|| align=right|5,436||MBA||2. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95631)||2002 GR37|| align=right|16,4|| align=right|2,722|| align=right|0,076|| align=right|0,65|| align=right|4,491||MBA||3. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95632)||2002 GO42|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,078|| align=right|3,19|| align=right|5,053||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95633)||2002 GX42|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,071|| align=right|9,79|| align=right|5,318||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95634)||2002 GO48|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,042|| align=right|11,06|| align=right|4,338||MBA||4. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95635)||2002 GC51|| align=right|15,5|| align=right|2,955|| align=right|0,031|| align=right|2,81|| align=right|5,078||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95636)||2002 GA55|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,087|| align=right|8,42|| align=right|5,443||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95637)||2002 GQ55|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,054|| align=right|4,03|| align=right|4,553||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95638)||2002 GP63|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,114|| align=right|2,22|| align=right|5,659||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95639)||2002 GE67|| align=right|15,9|| align=right|2,950|| align=right|0,039|| align=right|0,42|| align=right|5,065||MBA||8. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95640)||2002 GC80|| align=right|14,4|| align=right|3,144|| align=right|0,067|| align=right|9,47|| align=right|5,574||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95641)||2002 GS81|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,107|| align=right|10,42|| align=right|5,424||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95642)||2002 GV82|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,043|| align=right|9,73|| align=right|5,649||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95643)||2002 GT83|| align=right|15,7|| align=right|2,994|| align=right|0,083|| align=right|10,29|| align=right|5,179||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95644)||2002 GC88|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,107|| align=right|9,23|| align=right|4,710||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95645)||2002 GR88|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,091|| align=right|18,09|| align=right|5,652||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95646)||2002 GX93|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,083|| align=right|8,17|| align=right|4,575||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95647)||2002 GO95|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,131|| align=right|23,59|| align=right|5,735||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95648)||2002 GX97|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,147|| align=right|7,51|| align=right|5,403||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95649)||2002 GX98|| align=right|14,1|| align=right|3,042|| align=right|0,079|| align=right|14,42|| align=right|5,304||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95650)||2002 GA99|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,072|| align=right|9,02|| align=right|5,195||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95651)||2002 GQ101|| align=right|14,9|| align=right|3,134|| align=right|0,126|| align=right|5,73|| align=right|5,548||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95652)||2002 GF102|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,080|| align=right|22,83|| align=right|5,529||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95653)||2002 GM106|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,075|| align=right|12,81|| align=right|5,043||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95654)||2002 GG107|| align=right|16,0|| align=right|2,777|| align=right|0,087|| align=right|5,32|| align=right|4,628||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95655)||2002 GL108|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,069|| align=right|11,64|| align=right|5,595||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95656)||2002 GL109|| align=right|15,0|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|13,68|| align=right|5,207||MBA||11. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95657)||2002 GX109|| align=right|14,4|| align=right|3,031|| align=right|0,053|| align=right|8,92|| align=right|5,275||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95658)||2002 GF115|| align=right|14,3|| align=right|3,026|| align=right|0,074|| align=right|10,69|| align=right|5,263||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95659)||2002 GF123|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,263|| align=right|11,17|| align=right|4,073||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95660)||2002 GE125|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,078|| align=right|5,02|| align=right|4,588||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95661)||2002 GX125|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,134|| align=right|4,24|| align=right|4,600||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95662)||2002 GE132|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,168|| align=right|7,77|| align=right|4,396||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95663)||2002 GB133|| align=right|16,8|| align=right|2,561|| align=right|0,189|| align=right|4,35|| align=right|4,099||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95664)||2002 GD136|| align=right|14,2|| align=right|2,973|| align=right|0,119|| align=right|7,49|| align=right|5,126||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95665)||2002 GO139|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,061|| align=right|10,14|| align=right|5,142||MBA||13. april 2002||Needville||Needville
|-
|(95666)||2002 GZ141|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,122|| align=right|7,80|| align=right|4,530||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95667)||2002 GO146|| align=right|15,6|| align=right|2,765|| align=right|0,078|| align=right|6,17|| align=right|4,597||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95668)||2002 GT160|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,079|| align=right|8,90|| align=right|4,469||MBA||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95669)||2002 GE161|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,157|| align=right|17,72|| align=right|5,611||MBA||15. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95670)||2002 GR161|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,082|| align=right|17,95|| align=right|5,524||MBA||14. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95671)||2002 GC163|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,091|| align=right|9,52|| align=right|5,099||MBA||14. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95672)||2002 GX170|| align=right|14,2|| align=right|3,255|| align=right|0,093|| align=right|8,00|| align=right|5,872||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95673)||2002 GY170|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,052|| align=right|10,83|| align=right|5,401||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95674)||2002 GW173|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,156|| align=right|7,76|| align=right|5,556||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95675)||2002 GZ173|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,152|| align=right|12,93|| align=right|4,406||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95676)||2002 GR174|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,057|| align=right|11,97|| align=right|5,729||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95677)||2002 GJ177|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,221|| align=right|10,19|| align=right|3,592||MBA||12. april 2002||Observatorij Palomar||M. White; M. Collins
|-
|(95678)||2002 HM|| align=right|14,7|| align=right|3,040|| align=right|0,024|| align=right|10,33|| align=right|5,298||MBA||16. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95679)||2002 HX|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,240|| align=right|25,09|| align=right|5,604||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95680)||2002 HU2|| align=right|15,5|| align=right|2,778|| align=right|0,049|| align=right|5,73|| align=right|4,630||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95681)||2002 HP9|| align=right|14,4|| align=right|3,013|| align=right|0,039|| align=right|11,80|| align=right|5,229||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95682)||2002 HZ16|| align=right|15,8|| align=right|2,979|| align=right|0,055|| align=right|2,12|| align=right|5,142||MBA||19. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95683)||2002 JA|| align=right|15,4|| align=right|2,944|| align=right|0,129|| align=right|1,21|| align=right|5,050||MBA||2. maj 2002||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(95684)||2002 JN14|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,131|| align=right|15,35|| align=right|4,419||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95685)||2002 JW20|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,062|| align=right|16,22|| align=right|5,581||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95686)||2002 JZ21|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,098|| align=right|20,84|| align=right|5,702||MBA||6. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95687)||2002 JK23|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,166|| align=right|8,61|| align=right|4,656||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95688)||2002 JO25|| align=right|14,4|| align=right|3,247|| align=right|0,023|| align=right|15,87|| align=right|5,850||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95689)||2002 JG40|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,103|| align=right|21,54|| align=right|4,241||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95690)||2002 JG44|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,041|| align=right|11,20|| align=right|5,493||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95691)||2002 JK46|| align=right|15,3|| align=right|3,194|| align=right|0,118|| align=right|1,20|| align=right|5,708||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95692)||2002 JD62|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,158|| align=right|11,07|| align=right|4,317||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95693)||2002 JA70|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,139|| align=right|18,35|| align=right|5,702||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95694)||2002 JS70|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,061|| align=right|21,43|| align=right|4,347||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95695)||2002 JV70|| align=right|13,9|| align=right|3,221|| align=right|0,003|| align=right|12,77|| align=right|5,779||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95696)||2002 JU75|| align=right|13,8|| align=right|2,295|| align=right|0,323|| align=right|23,52|| align=right|3,476||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95697)||2002 JQ77|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,211|| align=right|12,47|| align=right|5,147||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95698)||2002 JM79|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,134|| align=right|12,11|| align=right|4,365||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95699)||2002 JA84|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,097|| align=right|9,56|| align=right|5,632||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95700)||2002 JP88|| align=right|15,5|| align=right|2,995|| align=right|0,030|| align=right|9,58|| align=right|5,183||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95701)||2002 JH109|| align=right|13,5|| align=right|3,192|| align=right|0,104|| align=right|16,83|| align=right|5,702||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95702)||2002 JY112|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,091|| align=right|31,72|| align=right|4,515||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95703)||2002 JY122|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,020|| align=right|12,22|| align=right|5,553||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95704)||2002 JS124|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,224|| align=right|13,38|| align=right|4,160||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95705)||2002 JA133|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,060|| align=right|9,66|| align=right|5,399||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95706)||2002 JQ135|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,056|| align=right|9,44|| align=right|5,455||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95707)||2002 KZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,039|| align=right|22,43|| align=right|4,314||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95708)||2002 KM2|| align=right|14,4|| align=right|2,806|| align=right|0,008|| align=right|5,19|| align=right|4,700||MBA||17. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95709)||2002 LM3|| align=right|14,1|| align=right|3,117|| align=right|0,189|| align=right|27,58|| align=right|5,501||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95710)||2002 UJ38|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,152|| align=right|7,55|| align=right|3,285||MBA||31. oktober 2002||Needville||Needville
|-
|(95711)||2003 AK|| align=right|14,4|| align=right|2,344|| align=right|0,342|| align=right|22,97|| align=right|3,587||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95712)||2003 AT2|| align=right|15,9|| align=right|1,914|| align=right|0,079|| align=right|20,01|| align=right|2,647||MBA||2. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95713)||2003 AJ60|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,178|| align=right|9,84|| align=right|4,318||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95714)||2003 AB80|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,155|| align=right|14,12|| align=right|4,354||MBA||12. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95715)||2003 BJ17|| align=right|15,4|| align=right|2,375|| align=right|0,120|| align=right|5,29|| align=right|3,660||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95716)||2003 BS20|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,154|| align=right|7,24|| align=right|3,552||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95717)||2003 BK25|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,268|| align=right|11,93|| align=right|4,089||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95718)||2003 BX26|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,180|| align=right|4,24|| align=right|3,406||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95719)||2003 BG35|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,145|| align=right|4,97|| align=right|3,304||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95720)||2003 BZ62|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,096|| align=right|3,97|| align=right|3,612||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95721)||2003 CT7|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|11,70|| align=right|3,646||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95722)||2003 CG13|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,270|| align=right|11,62|| align=right|3,758||MBA||3. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95723)||2003 CP13|| align=right|14,9|| align=right|2,439|| align=right|0,198|| align=right|10,23|| align=right|3,809||MBA||4. februar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95724)||2003 CH15|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,252|| align=right|16,76|| align=right|4,307||MBA||4. februar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95725)||2003 CR17|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,088|| align=right|6,35|| align=right|3,821||MBA||6. februar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95726)||2003 CO18|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,100|| align=right|4,94|| align=right|3,632||MBA||6. februar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95727)||2003 DV5|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,167|| align=right|3,21|| align=right|3,367||MBA||21. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95728)||2003 DZ13|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,177|| align=right|7,30|| align=right|3,764||MBA||26. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95729)||2003 DJ15|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,114|| align=right|17,87|| align=right|4,229||MBA||26. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95730)||2003 DO18|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,173|| align=right|1,66|| align=right|3,583||MBA||20. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95731)||2003 DR20|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,157|| align=right|1,99|| align=right|3,637||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95732)||2003 DS21|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,172|| align=right|8,91|| align=right|3,509||MBA||28. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95733)||2003 DG22|| align=right|16,2|| align=right|2,281|| align=right|0,038|| align=right|8,84|| align=right|3,445||MBA||28. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95734)||2003 EJ4|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,108|| align=right|5,82|| align=right|3,651||MBA||6. marec 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95735)||2003 EW4|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,148|| align=right|2,28|| align=right|3,695||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95736)||2003 EX5|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,263|| align=right|11,94|| align=right|4,229||MBA||5. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95737)||2003 EN7|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,087|| align=right|5,31|| align=right|3,449||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95738)||2003 EH11|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,144|| align=right|9,19|| align=right|4,466||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95739)||2003 ES14|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,180|| align=right|3,31|| align=right|3,769||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95740)||2003 EB16|| align=right|16,5|| align=right|2,176|| align=right|0,125|| align=right|4,92|| align=right|3,209||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95741)||2003 EC17|| align=right|16,4|| align=right|1,952|| align=right|0,094|| align=right|22,95|| align=right|2,726||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95742)||2003 ES20|| align=right|14,8|| align=right|3,139|| align=right|0,283|| align=right|20,53|| align=right|5,560||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95743)||2003 ET20|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,740||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95744)||2003 EZ20|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,122|| align=right|1,46|| align=right|3,710||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95745)||2003 EF22|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,142|| align=right|6,01|| align=right|3,589||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95746)||2003 EW22|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,168|| align=right|2,95|| align=right|3,708||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95747)||2003 EG23|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,163|| align=right|5,56|| align=right|3,549||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95748)||2003 ET24|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,196|| align=right|7,66|| align=right|3,688||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95749)||2003 EB25|| align=right|16,5|| align=right|2,408|| align=right|0,128|| align=right|4,38|| align=right|3,735||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95750)||2003 ED28|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,113|| align=right|7,67|| align=right|3,617||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov